Jodie Marsh (23 de dezembro de 1978) é uma modelo britânica.

Modelos femininos do Reino Unido
[[Categori
a:Nascidos em 1978]]